Појам Бера може да се односи на:

 Бера (Горња Гарона), насеље и општина у јужној Француској у региону Миди Пирене, у департману Горња Гарона која припада префектури Мире
 Бера (Емилија Ромања), насеље у Италији у округу Ферара, региону Емилија-Ромања
 Бера (Ређо Емилија), насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Бера (гроф)